Лене Гравфорд Нюстрём Растед (; род. 2 октября 1973, Тёнсберг) — композитор и певица, вокалистка группы Aqua.

Биография 
Нюстрем родилась в Тенсберге, Норвегия. Когда она была подростком, она заинтересовалась выступлениями. Она начала работать моделью, а также работала барменом. С 1990 по 1993 год она появлялась в норвежском игровом шоу «Казино», которое транслировалось на TVNorge.

В 16 лет Лене Нюстрём служила в Норвежской Гвардии. Позднее работала помощницей ювелира, училась на курсах телохранителей и работала некоторое время по этой специальности. Также работала барменом и моделью.

В 1994 году она работала певицей на норвежском круизном лайнере MS Peter Wessel и была замечена диджеем Рене Дифом. Лене Нюстрём с Рене Дифом, Сёреном Растедом и Клаусом Норреном образуют группу Joyspeed, почти сразу переименованную в Aqua.

Лене Нюстрём выпустила свой сольный дебютный альбом Play With Me в 2003 году. В альбом вошёл кавер на песню 2000 года «Moonbaby», которая в свою очередь была спета и группой Girls Aloud для альбома What Will The Neighbours Say?. Несмотря на то, что самый популярный сингл, «It’s Your Duty», занял высокие места в чартах, альбом провалился в Скандинавии, на рынок которой он был рассчитан. После непродолжительного соло-выступления, Лене приняла решение оставить карьеру певицы. Позже она стала писать песни для популярных исполнителей и групп, среди которых знаменитые Girls Aloud. Так, Лене написала для коллектива песни «No Good Advice» и «You Freak Me Out», которые вошли в их альбом Sound of the Underground.

С 2009 года снимается в кино.
Принимала участие в шоу «Voice» на датском телевидении в качестве одного из «наставников».

Личная жизнь
Нюстрем состояла в отношениях с коллегой по группе Aqua, Рене Дифом, который пригласил ее присоединиться к группе в 1994 году. Они были в отношениях в течение трех лет, прежде чем расстались.

25 августа 2001 года Нюстрем вышла замуж за своего коллегу по группе Aqua Сёрена Растеда, церемония состоялась в Лас-Вегасе. В 2004 году пара переехала в Данию из Лондона. У них есть дочь Индия и сын Билли. Пара развелась 27 апреля 2017 года после шестнадцати лет брака.

Дискография

LP 
 Play With Me (2003)

Синглы 
 «It's Your Duty» (2003) — #3 в Дании, #9 в Норвегии
 «Pretty Young Thing» (2004)
 «Here we go» (2004) — выпущена в качестве DJ
 «Hvor Små Vi Er» (2005) (Benefic featuring Lene)
 «I Love New York» (2005) (Lazyboy featuring Lene)

Другие песни 
 «Queen for a Day» (Luciana Caporaso & Mike Mangini) — 3.28 [It’s Your Duty B-Side]
 «As Good As It Gets» [Редкая запись из сессий Play With Me]
 «Pole Position» [Редкая запись из сессий Play With Me]
 «Two Directions» / «Come on Down» (1992) (Первая запись Лене)
 «Hvor Små Vi Er» (2005) (Benefic Single featuring Lene)
 «I Love New York» (2005) (Lazyboy song featuring Lene)

Видео 
 It’s Your Duty
 Pretty Young Thing

Фильмография 
 1998 — Planet Pop (документальный, музыка)
 2009 — Лулу и Леон () (сериал)
 2009 — Избавь нас от лукавого ()
 2009 — Предательство (, )
 2010 — Варг Веум 7 — Письмена на стене ()
 2011 — Встреча выпускников (, )
 2011 — Варг Веум 8 — Паршивая овца ()
 2011 — Варг Веум 9 — Узы смерти ()
 2011 — Варг Веум 10 — Ночью все волки серы ()
 2012 — Варг Веум 11 — Хорошо тем, кто уже мёртв ()
 2012 — Варг Веум 12 — Холодные сердца ()

Примечания

Ссылки 
 Aqua @ My Aquarium 
 Lene 
 Aquarama  
 Play With Me 
 Play With Lene  
 
 Фото высокого разрешения:
 From Universal Pictures (Hvor Små Vi Er)
 From Universal Pictures (Hvor Små Vi Er)

Aqua
Наставники телешоу «The Voice»